Dictator:

Значения 
 Dictator —  компьютерная игра в жанре политический симулятор, выпущенная компанией Bug-Byte
 Dictator — род жесткокрылых из семейства усачи.